Заха́р Ю́рьевич Пашу́тин (3 мая 1974 года, Сочи) — российский баскетболист, разыгрывающий защитник. 5-кратный чемпион России (2003—2007), двукратный чемпион Евролиги (2006, 2008), чемпион Европы 2007. Младший брат Евгения Пашутина. Заслуженный мастер спорта России

Начал заниматься баскетболом в родном городе, а затем тренировался у Анатолия Штейнбока. С 2010 по 2012 годы выступал за УНИКС. После завершения игровой карьеры вошёл в тренерский штаб клуба «Локомотив-Кубань», где находился до конца 2014 года. В настоящее время — главный тренер краснодарского клуба «Локомотив-Кубань-2-ЦОП».

Достижения

Клубные 
  Чемпион Евролиги (2): 2005/2006, 2007/2008
  Финалист Евролиги: 2006/2007
  Обладатель Еврокубка: 2010/2011
  Чемпион СНГ: 1991/1992
  Чемпион России (5): 2002/2003, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008
  Обладатель Кубка России (4): 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007
  Обладатель Кубка Франции: 2000/2001

В составе сборной СНГ 
  Бронзовый призёр чемпионата Европы (до 18): 1992

В составе сборной России 
  Серебряный призёр чемпионата мира: 1998
  Чемпион Европы: 2007
  Бронзовый призёр чемпионата Европы: 1997

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ПБК ЦСКА
 Профиль на сайте клуба «Спартак»

Баскетболисты СССР
Баскетболисты России
Игроки БК «Автодор»
Игроки БК «Каршияка»
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Урал-Грейт»
Игроки БК «Спартак» Санкт-Петербург
Игроки БК УНИКС
Игроки БК АСВЕЛ
Баскетбольные тренеры России
Тренеры БК «Спартак» Санкт-Петербург
Тренеры БК «Химки-Подмосковье»
Игроки сборной России по баскетболу
Чемпионы Европы по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы СССР по баскетболу
Заслуженные мастера спорта России
Спортсмены Сочи